Dante De Blasi (1873-1956) – immunologo, batteriologo e igienista italiano
Ignazio De Blasi (1717-1783) – storico italiano

Pagine correlate
De Blasio
Di Blasi (disambigua)